Il singolare del torneo di tennis Internazionali di Bergamo 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alex Bogdanović che ha battuto in finale Simone Bolelli che si è ritirato sul punteggio di 6-1, 3-0.

Teste di serie 

 Davide Sanguinetti (quarti di finale)
 Andreas Seppi (semifinali)
 Daniele Bracciali (primo turno)
 Denis Gremelmayr (primo turno)

 Jérôme Haehnel (quarti di finale)
 Alex Bogdanović (Campione)
 Federico Luzzi (primo turno)
 Saša Tuksar (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali di Bergamo 2006